Morchutt ist dr Familienname von

 Carl Anton Morchutt, Mitglied im Gothaer Landtag
 Hermann Morchutt (1731–1810), Bürgermeister von Hersfeld
 Valentin Morchutt (* 1765; † im 19. Jahrhundert) deutscher Kolonialwarenhändler, Bürgermeister und Abgeordneter